Wirich von Daun ist der Name folgender Personen:

 Wirich Philipp von und zu Daun (1669–1741), Fürst von Teano, kaiserlicher Feldmarschall, Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies, kaiserlicher Geheimer Rat und Kämmerer